Roerts ist der Name von

 Jeffrey Roerts (* 1970), eigentlich Jeff Roberts, Kameramann
 Wilhelm Roerts (?–?), auch: Willi Roerts, deutscher Kunstgewerbler, Grafiker, Plakatkünstler, Drucker und Verleger im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts